Флаг Восточного сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Восточного сельского поселения — флаг муниципального образования Восточное сельское поселение Ленинградского района Краснодарского края.
 Флаг Восточного сельского поселения — флаг муниципального образования Восточное сельское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края.